Mehari oder Méhari bezeichnet

 schnelle Reit-Dromedare
 Kamelreiter der französischen Fremdenlegion (Méharistes bzw. Compagnies méharistes sahariennes) 
 Citroën Méhari, ein offenes Freizeitauto auf Basis des Citroën 2CV 
 Citroën e-Méhari, ein 2016 auf den Markt gebrachtes offenes Freizeitauto mit Elektroantrieb

Mehari ist der Familienname folgender Personen:

 Hermon Mehari (* 1987), amerikanischer Jazzmusiker
 Rehaset Mehari (* 1989), eritreische Marathonläuferin
 Senait Ghebrehiwet Mehari, eritreische Autorin und Sängerin

Siehe auch:
 Le Méhari, Automarke
 Mehari’s, Zigarrenmarke